Stuart Hawkins, né le  à Fox Island, est un joueur américain soccer qui joue au poste de défenseur central au Defiance de Tacoma, équipe reserve des Sounders de Seattle.

Biographie

Parcours en club 
Né à Fox Island, dans l'état de Washington, Stuart Hawkins est issu du centre de formation des Sounders de Seattle, franchise de Major League Soccer qu'il a rejoint à l'âge de douze ans.

Ayant commencé à s'entrainer avec l'équipe première des Sounders, lors de la pré-saison 2022, il s'illustre ensuite surtout avec les moins de 17 ans du club, avec qui il remporte la , dont il est désigné meilleur joueur.

Il fait ses débuts professionnels avec le Defiance de Tacoma le , lors d'une victoire 2-0 à l'extérieur en MLS Next Pro contre la réserve des Rapids du Colorado. Il signe ensuite le  suivant son premier contrat professionnel avec le club de troisième division, qui fait office d'équipe réserve de la franchise de MLS.

Parcours en sélection 
En  Stuart Hawkins est appelé par Gonzalo Segares avec les États-Unis pour prendre part au Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans. Il est titulaire avec les Américains lors de la compétition, notamment pour la demi-finale remportée 2-0 contre le Canada.

Palmarès

Références

Liens externes 
 
 Fiche de Stuart Hawkins avec l'US Soccer

 
Joueur américain de soccer
Naissance en septembre 2006
Naissance dans l'État de Washington